Arminius (veldheer), een Germaanse veldheer
 Jacobus Arminius, een theoloog uit de tijd van de Reformatie
 Arminius (wapens), de merknaam van een aantal revolvertypen, die geproduceerd worden door de Duitse firma Hermann Weihrauch Revolver GmbH
 Arminius (band), een Nederlandse metalband